Zygmunt Adamski (1901–1979) – polski inżynier hydrotechnik, budowniczy portów
 Zbigniew Adamski (1920–2013) – polski reżyser, scenarzysta i operator filmów dokumentalnych